Вандана Шива (, род. 5 ноября 1952 года) — индийский философ, активистка-эколог, антиглобалистка и экофеминистка.
 
Шива проживает в настоящее время в Дели, является автором более 20 книг и более 500 статей в ведущих научных и технических журналах. Образование: бакалавр по физике, магистр искусств (философия науки, диссертация «Изменение представлений о концепции периодичности света» 1977), степень доктора философии по философии в Университете Западной Онтарио, Канада, в 1978 году за докторскую диссертацию «Скрытые параметры и локальности в квантовой теории» (), посвященный философским основам квантовой механики.

Она является одним из лидеров и членов правления Международного форума по глобализации (вместе с , Эдвардом Голдсмитом, Ральфом Нейдером, Джереми Рифкином и др.) и участником глобального движения солидарности, известного как альтерглобализм. Выступает за целесообразность многих видов традиционной практики, как это видно из её интервью в Ведической экологии () (издательство Ranchor Prime), которая опирается на ведическое наследие Индии. Она является членом научного комитета Фонда IDEAS.

Была удостоена Азиатской премии культуры Фукуока (2012) и «За правильный образ жизни» в 1993 году, MIDORI Prize (2016).

Журнал Time назвал доктора Шиву экологической «героиней» в 2003 году.

Критика 
Взгляды и высказывания Ванданы Шивы подвергаются критике со стороны научного сообщества. Знаменито её заявление, что распространение ГМ-хлопка в Индии вызвало волну самоубийств среди фермеров. «270,000 индийских фермеров покончили жизнь самоубийством с тех пор, как корпорация Монсанто пришла на индийский рынок семян. Это геноцид!» Однако это утверждение было подробно рассмотрено в статье «Case studies: A hard look at GM crops» в журнале Nature. Статистический анализ показал, что количество самоубийств в среде фермеров — величина, практически никак не связанная с присутствием Монсанто на рынке. (А сравнительный анализ можно трактовать и так, что корреляция отрицательная, то есть количество самоубийств снизилось). Также этому случаю была посвящена статья в журнале New Yorker, в которой автор заметил, что «абсолютизм Шивы в суждениях о ГМО заводит её в странные направления».

В западной прессе Шиву называют луддитом. «Если что-то — новшество, она будет против», — написал научный журналист .
Кроме того, пресса замечает, что Шива использует образ «защитницы бедных», при том, что её собственные гонорары за публичные выступления составляют десятки тысяч долларов.

Золотой рис 
Шива также выступает против Золотого риса, который, по мнению учёных, может спасти миллионы индийских детей от слепоты и облегчить дефицит витамина А более, чем у 250 миллионов жителей развивающихся стран.
Однако неприятие Золотого риса у Шивы вызывает не его действие, а именно сама технология производства риса. «К сожалению рис с витамином А — это обман, который только привносит непроверенную, ненужную и опасную технологию! Золотой рис не решение, а рецепт для создания голода…»

На что директор Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям Исмаил Серагельдин возразил: «Вы хотите, чтобы от 2 до 3 миллионов детей слепли ежегодно и ещё миллион умирал от недостатка витамина А только потому, что вы не согласны с тем, как Золотой рис был создан?» В 2013 году в отчёте «Экономическая сила оппонентов Золотого риса» экономисты из Университета Мюнхена и Калифорнийского университета подсчитали, что отсутствие Золотого риса в Индии послужило причиной смерти более 1,4 миллиона человек в год на протяжении последнего десятилетия.

Примечания 

Женщины-философы Индии
Антиглобалисты
Сторонники антипотребительства
Деятели феминизма Индии
Неолуддиты
Экофеминистки
Почётные доктора Гуэлфского университета
Почётные доктора Университета Западного Онтарио